

Persone 
Carlo Troja – storico e politico italiano
Gaetano Troja – calciatore italiano
Luciano Troja – pianista e compositore italiano

Altro
Troja – antico nome di Troia, comune italiano della provincia di Foggia
Troja (anche Troya o Troia) – famiglia del patriziato astigiano appartenente al partito guelfo
Troja – distretto municipale e quartiere catastale di Praga
3912 Troja – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Troia (disambigua)
Troya